Kapshagay (; ) è una città della regione di Almaty in Kazakistan situata nei pressi del fiume Ili, ed è stata costruita insieme all'omonima diga su quello stesso fiume negli anni '60 del 1900. La diga ha formato la riserva di Kapchagay (in realtà un lago), una meta popolare per i turisti di Almaty.

Evoluzione demografica

Note

Collegamenti esterni
 

Centri abitati della regione di Almaty